Overdieck ist der Familienname der folgenden Personen: 

 Dieter Overdieck (* 1943), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Willi Overdieck (1931–2018), deutscher Fußballspieler